

Bibbia
Simeone – secondo figlio di Giacobbe e una delle dodici tribù d'Israele
Simeone il Vecchio – anziano ebreo citato nel Vangelo di Luca

Persone

Nome
Simeone di Edessa o Simeone Salos, cioè "Folle" (m. 550) – monaco siriano vissuto nel VI secolo, venerato come santo dalla Chiesa ortodossa e da quella cattolica
Simeone Stilita il Giovane (521-597) – santo siriano della Chiesa ortodossa di rito orientale e latino
Simeone Stilita il Vecchio (390 ca. – 459) – anacoreta e santo siriano
Simeone (m. 1140) – abate italiano, venerato come beato 
Simeone I il Grande – zar di Bulgaria
Simeone I di Gerusalemme – secondo vescovo di Gerusalemme
Simeone di Russia – principe di Mosca e gran principe di Vladimir

Cognome
Carmelo Simeone – calciatore argentino
Diego Simeone – calciatore e allenatore di calcio argentino
Giovanni Simeone – calciatore argentino, figlio del precedente
Generoso Simeone – politico e giornalista italiano
Nicoletta Simeone – conduttrice radiofonica italiana
Alberto Simeone – avvocato e parlamentare italiano

Altro 
 Simeone – variante del nome proprio di persona Simone
Simeon – personaggio di Stargate Universe

Pagine correlate
Simone (disambigua)
San Simeone
Chiesa di San Simeone
Simeoni